Friedrich von Baden-Durlach ist der Name folgender Personen:

 Friedrich von Baden-Durlach (1703–1732), Vater des Großherzogs Karl Friedrich 
 Friedrich V. von Baden-Durlach (1594–1659), Markgraf von Baden-Durlach, siehe Friedrich V. (Baden-Durlach)
 Friedrich VI. von Baden-Durlach (1617–1677), Markgraf von Baden-Durlach, siehe Friedrich VI. (Baden-Durlach)
 Friedrich VII. Magnus von Baden-Durlach (1647–1709), Markgraf von Baden-Durlach, siehe Friedrich VII. Magnus (Baden-Durlach)